Franciaország
Montégut, település Gers megyében
Montégut, település Hautes-Pyrénées megyében
Montégut, település Landes megyében